Садок (, Цадок) — библейский персонаж, иудейский первосвященник.

При царе Сауле, будучи еще священником, подвергся гонению за свою приверженность к Давиду. С воцарением Давида сделался близким к царю, которому деятельно помогал в устроении религиозных дел. При царе Соломоне стал первосвященником и род его долго сохранял за собою это достоинство.

Согласно родословию в , отец Садока — первосвященник Ахитув, его сыном был Ахимаас.

См. также 
 «Садок-Священник» (муз. сочинение, 1727)

Литература 
 

Персонажи Ветхого Завета
Иудейские первосвященники